Miljkovac (Doboj, BiH)
 Miljkovac (Plužine, Crna Gora)